— монотипный род двудольных растений семейства , включающий вид Pelucha trifida S.Watson. Выделен американским ботаником Серено Ватсоном в 1889 году.

Распространение 
Единственный вид является эндемиком Мексики, встречающийся локально на участках острова Сан-Педро-Мартир в Калифорнийском заливе.

Общая характеристика 
Кустарники.

Листья почти обратноланцетовидные, перистые, размещены очерёдно.

Соцветие — дисковидная корзинка, несёт густоопушённые обоеполые цветки с жёлтым венчиком.

Плод — семянка цилиндрической формы с опушённым придатком-паппусом.

Число хромосом — n=19.

Примечания 

Флора Северной Америки
Эндемики Мексики
Астровые (подсемейство)
Монотипные роды растений